Caio Duilio steht für:

 mehrere Schiffe, siehe Liste von Schiffen mit dem Namen Caio Duilio, darunter
 Caio Duilio (Schiff, 1880), ein Panzerschiff
 Caio Duilio (Schiff, 1913), ein Schlachtschiff
 Caio Duilio (C 554), ein Kreuzer
 Caio Duilio (D 554), ein Zerstörer
 Caio-Duilio-Klasse (1880), eine Klasse von Panzerschiffen der italienischen Marine
 Caio-Duilio-Klasse (1915), eine Klasse von Schlachtschiffen der italienischen Marine

Siehe auch:
 Gaius Duilius, römischer Politiker und Admiral